Krzna – rzeka w Polsce, lewy dopływ Bugu
 Krzna Południowa – rzeka, dopływ Krzny
 Krzna Północna – rzeka, dopływ Krzny
 Krzna – przystanek kolejowy w Zalesiu, w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim, w gminie Łuków.